GP2 Series v roce 2007 byla třetí sezónou závodní série GP2 Series. Začala v bahrajnské Manáma dne 14. dubna a skončila ve Valencii ve Španělsku dne 30. září. V sezóně zvítězil německý závodník Timo Glock před Brazilcem Lucasem di Grassim.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2007